Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Goldebek

Osoby:
 Bjarne Goldbæk – duński piłkarz